Geografia: El golf Pèrsic, golf al nord-est de la península aràbiga i sud de l'Iran
 Biografies: Pau Fabi Pèrsic, cònsol romà l'any 34
 Lingüística: El pèrsic o persa, idioma de l'Iran.